

Geografia
 Correia Pinto – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Luís Correia – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Adriano Correia Claro, noto semplicemente come Adriano (1984) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista 
 Anderson Correia (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Artur Correia (1950-2016) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Bethe Correia (1983) – lottatrice di arti marziali miste brasiliana
 Carlos Correia (1933-2021) – politico guineense
 Carlos Cavaco Correia (1966) – ex calciatore portoghese, di ruolo portiere
 Carlos Manuel Correia dos Santos, noto come Carlos Manuel (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese di ruolo centrocampista
 Diogo Álvares Correia, o Caramuru (1475-1557) – esploratore portoghese
 Diogo Carlos Correia Amado, noto come Diogo Amado (1990) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Don Correia (1951) – ballerino, attore e coreografo statunitense
 Douglas Correia (1982) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Edmilson Correia (2000) – calciatore guineano, di ruolo attaccante
 Édson Ricardo Nunes Correia Silva (1984) – calciatore portoghese di origine guineense, di ruolo difensore
 Eduardo Correia Piller Filho, noto come Eduardo Ratinho (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Eliomar Correia Silva, meglio noto come Eliomar (1988)– calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Fernando Medina Maciel Almeida Correia (1973) – economista e politico portoghese
 Gaspar Correia (1496 circa–1563 circa) – esploratore e scrittore portoghese
 Isaac Correia (1991) – calciatore angolano, di ruolo centrocampista
 Jesus Correia (1924-2003) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 João Roberto Correia Gomes, detto Béto o Bétinho (1985) – cestista portoghese
 Jorge Miguel Correia Coelho (1978) – cestista portoghese
 José Correia (1996) – calciatore guineense naturalizzato portoghese, di ruolo attaccante
 José Filipe Correia Semedo, meglio conosciuto come José Semedo (1979) – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano, di ruolo attaccante 
 Júlio Correia da Silva (1919-2010) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Luís Carlos Correia Pinto, noto come Luisinho (1985) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Luiz Antônio Correia da Costa, noto come Müller (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Marcel Correia (1989) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Marina Correia Lima (1955) – cantautrice brasiliana
 Mário Correia (1978) – ex cestista capoverdiano
 Mário Rui Correia Tomás, noto semplicemente come Marinho (1983) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Maritza Correia (1981) – ex nuotatrice statunitense
 Natália Correia (1923-1993) – intellettuale e scrittrice portoghese
 Paulo César Correia de Souza (1957) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Pedro Correia (1987) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Pedro Correia Garção (1724-1772) – poeta e drammaturgo portoghese
 Pedro Miguel Carvalho Deus Correia, meglio noto come Ró-Ró (1990) – calciatore portoghese naturalizzato qatariota, di ruolo difensore
 Roberto Dias Correia Filho (1988) – calciatore brasiliano con cittadinanza portoghese, di ruolo difensore
 Rui Correia (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Rui Filipe da Cunha Correia, meglio noto come Nené (1995) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Rui Jorge Farto Correia (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore o centrocampista
 Thierry Correia (2000) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Tiago Manuel Correia Dias, meglio noto come Bebé (1990) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Uillian Correia (1989) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Ulisses Correia e Silva (1962) – politico capoverdiano
 Veríssimo Correia Seabra (1947-2004) – militare guineense
 Victor Correia (1985) – calciatore guineano, di ruolo centrocampista